softverski prekid
sklopovski prekid (računalstvo)
nemaskirajući prekid
zahtjev za prekidom (maskirajući prekid)
iznimka (računalstvo)
upravljač prekidima
međuprocesorski prekid
prekidna latencija